Europsko istraživanje vrednota (European Values Study, EVS)
Evs